Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2010 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Francesca Schiavone je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Serena Williams (četrtfinale)
 Venus Williams (četrti krog)
 Caroline Wozniacki (četrtfinale)
 Jelena Janković (polfinale)
 Jelena Dementjeva (polfinale)
 Svetlana Kuznecova (tretji krog)
 Samantha Stosur (finale)
 Agnieszka Radwańska (drugi krog)
 Dinara Safina (prvi krog)
 Viktorija Azarenka (prvi krog)
 Li Na (tretji krog)
 Marija Šarapova (tretji krog)
 Marion Bartoli (tretji krog)
 Flavia Pennetta (četrti krog)
 Aravane Rezaï (tretji krog)
 Yanina Wickmayer (tretji krog)

<ol start="17">
  Francesca Schiavone (prvakinja)
 Shahar Pe'er ''(četrti krog)
 Nadja Petrova ''(četrtfinale)
 María José Martínez Sánchez ''(prvi krog)
 Vera Zvonarjova ''(drugi krog)
 Justine Henin ''(četrti krog)
 Daniela Hantuchová ''(četrti krog)
 Lucie Šafářová ''(drugi krog)
 Zheng Jie ''(drugi krog)
 Dominika Cibulková ''(tretji krog)
 Alyona Bondarenko ''(tretji krog)
 Alisa Klejbanova ''(tretji krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(tretji krog)
 Marija Kirilenko ''(četrti krog)
 Alexandra Dulgheru ''(tretji krog)
 Kateryna Bondarenko ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Williams
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Vögele
| RD1-score02-1=6<sup>2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Czink
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Görges
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K O'Brien
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Craybas
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Cornet
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08={{nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=18
| RD1-team09= S Pe'er
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= N Llagostera Vives
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= V King
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= B Mattek-Sands
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Perry
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= O Sanchez
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= ME Camerin
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= M Bartoli
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Williams
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Görges
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Craybas
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J Dementjeva
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Martić
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Oudin
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{Nowrap| A Medina Garrigues}}
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Wozniak
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= I Benešová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Coin
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= K Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=20
| RD1-team09= MJ Martínez Sánchez
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Amanmuradova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Larsson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Sevastova
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= C Scheepers
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= G Dulko
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J Dementjeva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Wozniak
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= K Bondarenko
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Amanmuradova
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Larsson
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= C Scheepers
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= G Dulko
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= J Dementjeva
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Wozniak
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= C Scheepers
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| J Dementjeva}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= C Scheepers
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=15
| RD1-team01= A Rezaï
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= H El Tabakh
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Čakvetadze
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Kerber
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Á Szávay
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= S Foretz
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= S Zhang
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= N Petrova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=26
| RD1-team09= D Cibulková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= J Ivanova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= C McHale
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= V Lepchenko
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Viri 
 

Ženske posamično
2010